Поль Жозеф Лаллеман (;  — ) — французский священник, эссеист.

Принадлежал к конгрегации ораторианцев, написал исторический очерк педагогической деятельности ораторианцев во Франции (; 1889) — по мнению позднейшего исследователя, весьма информативный, но страдающий от недостатка научного подхода. Опубликовал четыре сборника статей о литературе под общим названием «По литературе» (; 1888—1890), в которых рассматривается широкий круг тем — от творчества отдельных древнегреческих авторов до образа священника в новейшем романе и пессимистических настроений в современной автору литературе. Издал также книгу «Беседы с молодёжью» (). Подготовил новое издание "Искусства поэзии" Горация (1883).

Примечания

Ссылки 
 Произведения Поля Лаллемана в Интернет-архиве 

Католические священники Франции
Эссеисты Франции
Эссеисты по алфавиту
Ораторианцы